Багги — небольшой лёгкий автомобиль высокой проходимости для езды по бездорожью.

История 
Впервые багги появились в 1970-е годы в США. Для изготовления первых багги обычно использовались вышедшие из употребления автомобили «Фольксваген Жук». От уменьшительной формы американского названия «Жука» и произошло название «buggy», то есть «жучок». С автомобиля снимались кузов, двери и крылья, в качестве несущей структуры устанавливалась облегчённая рама или стекловолоконный кузов, или оставлялась урезанная версия штатного кузова. Благодаря проходимости и прочности шасси «Жука», его высокому дорожному просвету, отсутствию радиатора, заднему расположению двигателя этот автомобиль идеально подходил для производства багги. Также способствовала популярности и вседоступность этого автомобиля.

Многие любители багги устанавливали взамен штатного двигателя «Жука» 6-цилиндровые двигатели от Chevrolet Corvair. С использованием турбонаддува мощность могла быть увеличена до 180 л. с. После стихийных соревнований вскоре багги стали появляться на старте в профессиональных гонках, в больших автомобильных шоу. Популярность багги росла и вскоре перешагнула границы США. Для постройки машин использовались самые различные узлы и агрегаты от серийных машин, в каждой стране в зависимости от местной специфики рынка.

Настоящее время 
В настоящее время массовая популярность багги упала — связано это, в первую очередь, с распространением квадроциклов. Изготовление багги является сейчас в основном предметом технического творчества. Ряд фирм выпускают детали для самостоятельного изготовления багги — стеклопластиковые кузова, стёкла, светотехнику, обвесы, дуги безопасности и др.

Виды багги 
Среди багги постепенно выделилось несколько различных видов:
 багги для ралли-рейдов — внедорожные спортпрототипы, центральномоторные, чаще заднеприводные, хотя встречаются и полноприводные.
 багги для трофи-рейдов — максимально облегчённые полноприводные багги как правило построенные на базе внедорожников для преодоления участков практически полного бездорожья, способные преодолевать неглубокие водные объекты;
 пляжные багги — комфортабельные лёгкие багги для передвижения в основном по относительно ровным песчаным поверхностям;
 краулеры — специальные багги для участия в соревнованиях по триалу (преодоление препятствий, как правило в виде скал и искусственных препятствий).
 багги для автокросса. В автокроссе есть множество разнообразных классов СКА багги отличающиеся как возрастными критериями так и техническими, такими как тип привода или объём двигателя. В России на данный момент есть пять классов это Д3-Микро (возраст пилотов до 8 лет), Д3-Мини (от 8 до 12 лет) Д3-Юниор (от 12 до 18 лет) и два взрослых класса: Д3-Спринт (национальный, с приводом на заднюю ось и двигателем ВАЗ до 1400 куб. см) и класс Д3 (с приводом на обе оси и ограничением объёма в 4000 куб. см).

Военное применение 

Армия США использует при патрулировании и ведении боевых действий в пустынной местности лёгкий транспорт DPV (:en:Desert Patrol Vehicle) и LSV (:en:Light Strike Vehicle) соответственно, построенные по схеме классического багги.

Возможно начало применения автомобилей типа багги в силовых структурах России.

В 2017 году производство багги двойного назначения под названием «Чаборз М-3» и «Чаборз М-6» развёрнуто на базе Российского университета спецназа в г. Гудермес на территории Чеченской Республики.

В культуре 
Автомобили типа багги часто являются одним из видов транспорта в различных художественных фильмах и компьютерных играх, счёт которым идёт на десятки (например,в Half-life 2 есть целая глава, где мы катаемся на багги). Во многих из них именно багги является одним из основных видов транспорта, как например в фильме «Безумный Макс 2: Воин дороги», а также в компьютерной игре Mad Max, сделанной по её мотивам. Есть игры целиком посвящённые заездам на багги, такие как Beach Buggy Racing.

Примечания

Ссылки 

 
 Багги планс — схемы и чертежи багги для хобби, примеры готовых машин

Багги